Куна́ев Иван Никола́евич (род. 23 сентября 1989 года) — российский велогонщик в дисциплине маунтинбайк, мастер спорта, член сборной России, победитель Кубка России по даунхиллу 2022 года, чемпион России по эндуро 2021 года, чемпион России по байкер-кроссу 2017 года, вице-чемпион России по даунхиллу 2022 и 2019 годов.

Биография 
Родился 23 сентября 1989 года в Саранске. В 8 лет начал заниматься BMX-рейсингом, затем в 16 лет перешёл в маунтинбайк. Является Чемпионом России по байкер-кроссу 2017 года, многократный призёр Чемпионатов и Кубков России по скоростному спуску на велосипеде. Мастер спорта, в сборной России с 2013 года, активно участвует в российских и международных соревнованиях.

В 2006 году (в возрасте 16 лет) поступил в Российский университет дружбы народов (РУДН), в 2010 окончил бакалавриат, а в 2012 году окончил магистратуру с красным дипломом, защитил дипломную работу на тему «Аварийные разливы нефти на магистральных нефтепроводах». В 2015 году окончил обучение в аспирантуре РУДН. Во время обучения в ВУЗе активно занимался научной деятельностью, является неоднократным лауреатом молодежных премий и призёром конкурсов и конференций. В 2012 году стал Потанинским стипендиатом на втором курсе магистратуры.

На последнем курсе бакалавриата начала работать инженером в Государственном океанографическом институте имени Н.Н.Зубова, затем на кафедре Прикладной экологии РУДН, после чего в нефтяной компании. В 2012 году сменил сферу детальности, перейдя их инженерных специальностей в юриспруденцию сферу и обучение. Проработал в корпоративном обучении до 2018 года, затем полностью перешел в профессиональный спорт.

В 2017 году был создан обучающий велосипедный проект "Велолагерь". В 2018 году "Велолагерь" расширился с тренировочных локаций внутри России до европейских туров, в которых Кунаев выступал в роли организатора и тренера. В 2019 эти проекты были объединены. С 2020 обучающие лагеря в Европе не проводятся, основной локацией сейчас является Красная Поляна.

Соревнования 

Впервые Иван принял участие в велосипедных соревнованиях в 9 лет, занимаясь в секции BMX-рейсинга в Саранске. В 16 лет, перейдя из BMX-рейсинга в маунтинбайк, стал активно принимать участие в гонках.

С 2006 года по 2009 год участвовал в российских гонках по большей части в любительской категории. С 2010 года перешёл в категорию «Элита». С 2013 по 2017 годы Кунаев принял участие в 156 гонках, в 115 из них занял призовые места. За сезон 2016—2017 выиграл 29 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Основные достижения Ивана — золото в дуал-слаломе в городе Усти-над-Лабем (Чехия) в мае 2016 года, а также два вторых места два года подряд (2015 и 2016) в 24-часовой даунхильной гонке в Земмеринг (Австрия) в категории «двойки».

Бо́льшую часть сезона 2018 Иван пропустил по причине травмы (перелом ключицы и вывих плеча, перелом пальца), полученной на Чемпионате России в Красной Поляне. Процесс восстановления занял довольно много времени, со слов Ивана: это было одно из самых сложных восстановлений. Лишь к началу сезона 2019 он смог вернуться в соревновательный режим, но уже на чемпионате России по даунхиллу в августе 2019 года Иван занял второе место.

В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавируской инфекцией в 2020 году был отменен национальный чемпионат по даунхиллу, в этот год в России стоялось только несколько стартов, которые, в основном, прошли осенью. Стоит отметить бронзу Кунаева на чемпионате России по эндуро, проходившего в Балаклаве, а также серебро на соревнованиях по скоростному спуску в Listopad Bike Session 2020.

В 2021 году Иван выиграл три из четырех этапа Российской эндуро серии в Крыму, на Урале и в Красной Поляне, таким образом одержал победу в общем зачете серии 2021 года. Занял второе место на первом этапе Кубка России по скоростному спуску в Балаклаве, а также стал серебряным призером общего зачета по скоростному спуску в России.

Сезон 2022 года Кунаев провел в Красной Поляне, где активно тренировался. Иван посетил около 10 соревнований в этот год, большинство выиграл, стоит отметить победу на Кубке России по даунхиллу и 5-ом этапе Российской эндуро серии в Архызе, мегалавине в Красной Поляне, а также серебро на Чемпионате России по даунхиллу.

24-часовая гонка «Race the Night» 
В 2015 году Иван Кунаев в паре с Антоном Румянцевым заняли второе место в единственной в Мире суточной даунхильной гонке, проходившей в городе Земмеринг (Австрия) в категории «двойки».

Это необычный формат соревнований, состоящий в том, чтобы сделать как можно больше спусков по даунхильному треку за 24 часа. Кунаев с Румянцевым сделали 158 спусков за сутки, уступив лишь один спуск победителям. В 2016 году они повторили этот результат, вновь завоевав второе место.

Серия городских гонок 

Кунаев является единственным на сегодняшний день российским гонщиком, получившим приглашение на мировую серию городских гонок – City Downhill World Tour (CDWT). В 2015 году он посетил этап CDWT в Братиславе (Словакия). Стоит отметить, что данная гонка была остановлена во время заездов гонщиков, из-за митинга неонацистов, которые разбили систему замера времени, поэтому гонка была остановлена. Никто из гонщиков не пострадал.

	В этом же году Иван посетил два испанских этапа серии в Бильбао и Бермео, где занял 19 и 10 место, соответственно. В 2016 году вновь участвовал в этапе гонки в Бермео, где занял 5 место, что является его лучшим результатом на международных гонках данного формата. В последующие годы этапы городского даунхила под эгидой CDWT не проводились.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Видеоинтервью (2019)
 Интервью для сайта Lenta.ru (2017)
 Интервью для сайта Twentysix.ru (2015)

Спортсмены по алфавиту
Велогонщики по алфавиту
Велогонщики России
Чемпионы России по велоспорту
Выпускники Российского университета дружбы народов